Lie är ett norskt efternamn, som uttalas Li. Det kan ase:

Personer med efternamnet LIe
Personer utan angiven nationalitet är från Norge
 Alf Lie (1887–1969), gymnast
 Anders Danielsen Lie (född 1979), skådespelare, musiker och läkare
 Andreas Lie, fotbollsspelare
 Arne Lie (1921–1982), filmskådespelare
 Aylar Lie (född 1984), fotomodell

 Bernt Lie (1868–1916), författare

Emil Lie (1897–1976), skulptör
Erik Lie (1868–1943), författare

 Hans Peter Lie (1862–1945), läkare
 Hallvard Lie (1905–1995), filolog och litteraturhistoriker
 Haakon Lie (1884–1970), författare
 Haakon Lie (politiker) (1905–2009), partisekreterare i Arbeiderpartiet
 Håkon Wium Lie (född 1965), webbaktivist

Jon Midttun Lie (född 1980), fotbollsspelare
Jonas Lie (författare) (1833–1908), författare
Jonas Lie (politiker) (1899–1945), jurist, polischef och nazistpolitiker
Jonas Lie (målare) (1880–1940), norsk-amerikansk målare
Kjetil Aleksander Lie (född 1980), stormästare i schack
Lars Johannes Lie (1831–1917), anatom
Mikael Lie (1873–1926), rättshistoriker
Mons Lie (1864–1931), författare
 Rolf Lie (1889–1959), gymnast
Sigurd Lie (1871–1904), kompositör
Sophus Lie (1842–1899),matematiker, gruppteoretiker
 Tove Lie(1942–2000), lyriker
 Trond Lie (född 1949), skådespelare och regissör
Trygve Lie (1896–1968), politiker i Arbeiderpartiet, generalsekreterare i FN

Norska efternamn